Ива́н Ба́бин:
 Бабин, Иван Александрович (1801—1869) — русский скотовод, помещик, автор трудов.
 Бабин, Иван Васильевич (1899—1944) — Герой Советского Союза.